Albin Mlakar (1890-1946) – militare austro-ungarico e partigiano sloveno
 Iza Mlakar (1995) – pallavolista slovena
 Jan Mlakar (1998) – calciatore sloveno